Nyman ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Nyman (* 1966), britischer Schauspieler, Drehbuchautor und Zauberkünstler
 Ari Nyman (* 1984), finnischer Fußballspieler
 Carl Frederik Nyman (1820–1893), schwedischer Botaniker
 Christoffer Nyman (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Emelie Nyman-Wänseth (* 1998), schwedische Dreispringerin
 Ingrid Vang Nyman (1916–1959), schwedische Buchillustratorin
 John Nyman (1908–1977), schwedischer Ringer
 Joni Nyman (* 1962), finnischer Boxer
 Karin Nyman (* 1934), schwedische Übersetzerin und Schriftstellerin
 Tamara Nyman (* 1939), finnisches Fotomodell
 Kecia Nyman (* 1941), finnisches Fotomodell
 Lena Nyman (1944–2011), schwedische Schauspielerin
 Lennart Nyman (1917–1998), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Marcus Nyman (* 1990), schwedischer Judoka
 Michael Nyman (* 1944), englischer Komponist
 Molly Nyman (* ?), britische Filmmusikkomponistin
 Paul Nyman (1929–2020), finnischer Radrennfahrer
 Steven Nyman (* 1982), US-amerikanischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Nieman
 Niemann
 Nymmann